La Villa, un quartier d'Épernay dans la Marne ;
 La Villa (Texas)
 La Villa, un film de Robert Guédiguian sorti en 2017.